Monti steht für:
 Monti (Iowa), ein Ort in den USA
 Monti (Sardinien), eine Kleinstadt auf Sardinien, Italien
 Monti (Rione), ein Stadtteil von Rom
 eine Bergsiedlung im Tessin für sommerliche Bewohnung, siehe Maiensäss

Monti oder de Monti ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Monti (1863–1937), italienischer Pathologe
 Adriana Monti (* 1951), italienische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Alois Monti (1839–1909), österreichischer Kinderarzt
 Angelina Monti (* 1941), italienische Schlagersängerin
 Baldassarre Monti (1961–2008), italienischer Motorradrennfahrer
 Battista Monti (* 1944), italienischer Straßenradrennfahrer
 Bruno Monti (1930–2011), italienischer Radrennfahrer
 Carla Lia Monti (* 1966), Schweizer Filmemacherin
 Carlo Monti (1920–2016), italienischer Leichtathlet
 Cesare Monti (1594–1650), Kardinal und Erzbischof von Mailand
 Elvio Monti (* 1934), italienischer Komponist und Musiker
 Eugenio Monti (1928–2003), italienischer Bobfahrer
 Félix Monti (* 1938), argentinischer Kameramann
 Filippo de Monti († 1680), italienischer Priester, Bischof von Ascoli Piceno und von Teramo
 Filippo Maria Monti (1675–1754), italienischer Kardinal
 Francesco Riccardo Monti (1888–1958), italienischer Bildhauer
 Friederike Beer-Monti (1891–1980), österreichisch-amerikanische Muse bekannter österreichischer Künstler und Galeristin
 Giacomo Monti (um 1646), italienischer Drucker und Herausgeber
 Giovanni Giacomo Monti (1620–1695), italienischer Barockmaler
 Giovanni Monti (1900–1931), italienischer Fußballspieler und Pilot
 Giuseppe Monti (1682–1760), italienischer Botaniker und Naturwissenschaftler
 Ilja Monti (* 2005), deutscher Geiger und Schauspieler
 Ivana Monti (* 1947), italienische Schauspielerin
 Jared Christopher Monti (1975–2006), US-amerikanischer Offizier
 Luigi Maria Monti (1825–1900), italienischer Ordensgründer
 Luis Monti (1901–1983), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Luisa Monti Sturani (1911–2002), italienische Schriftstellerin und Lehrerin
 María Estela Monti, argentinische Tangosängerin
 Maria Monti (* 1935), italienische Singer-Songwriterin und Schauspielerin
 Mario Monti (* 1943), italienischer Politiker und Ökonom
 Martin James Monti (1921–2000), US-amerikanischer Luftwaffenpilot
 Michele Monti (1970–2018), italienischer Judoka
 Paolo Monti (1908–1982), italienischer Fotograf
 Rina Monti (1871–1937), italienische Zoologin, Limnologin und Hochschullehrerin
 Silvia Monti (* 1946), italienische Schauspielerin
 Vincenzo Monti (1754–1828), italienischer Schriftsteller
 Vittorio Monti (1868–1922), italienischer Komponist

Siehe auch:
 Monty
 Circus Monti, Schweizer Zirkus
 Mario de Monti, Armierungsoffizier in der Fernsehserie Raumpatrouille, dargestellt von Wolfgang Völz